Verzura ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Verzura (* 1992), thailändisch italienischer Fußballspieler
 Gionata Verzura (* 1992), thailändisch italienischer Fußballspieler